Dorotea Bavorská (Dorothea Theresa Marie Franziska; 25. května 1920, Starnberg – 5. července 2015, Salcburk) byla členka rodu Wittelsbachů a bavorská princezna. Přes manželství s arcivévodou Gottfriedem Rakouským se stala členkou toskánské linie Habsbursko-lotrinské dynastie a arcivévodkyní rakouskou, princeznou uherskou, českou a toskánskou.

Rodina 
Narodila se na hradu Leutstetten v Starnbergu jako páté dítě a čtvrtá dcera knížete Františka Bavorského a jeho ženy kněžny Isabely Antonie Croÿské.

Manželství a potomci 
Dne 2. srpna 1938 (civilně) a 3. srpna 1938 (církevně) se v maďarském Sárváru vdala za arcivévodu Gottfrieda Rakouského, nejstaršího potomka a syna arcivévody Petra Ferdinanda Rakouského a jeho manželky princezny Marie Kristýny Bourbonsko-Sicilské. Spolu měli 4 děti:

 Alžběta (* 2. říjen 1939), ⚭ 1965 Friedrich Hubert Edler von Braun (* 26. prosinec 1934)
 Alice (* 29. duben 1941), ⚭ 1970 baron Vittorio Manno (* 31. červenec 1938)
 Leopold František (25. říjen 1942 – 23. červen 2021),
 ⚭ 1965 Laetitia d'Arenberg (* 2. září 1941), rozvod 1981
 ⚭ 1993 Marta Perez Valverde (* 13. březen 1947) rozvod 1998
 Marie Antonie (* 26. září 1950), ⚭ 1974 baron Hans Walter von Proff zu Irnich (* 7. březen 1938)

Tituly a oslovení 
 25. května 1920 - 2. srpna 1938: Její královská Výsost princezna Dorotea Bavorská
 2. srpna 1938 - 5. července 2015: Její císařská a královská Výsost arcivévodkyně a princezna rakouská, uherská, česká a toskánská
 2. srpna 1938 - 21. ledna 1984: Její císařská a královská Výsost velkovévodkyně toskánská
 21. ledna 1984 - 5. července 2015: Její císařská a královská Výsost velkovévodkyně vdova toskánská

Vývod z předků

Reference 

Dorotea Bavorská
Dorotea Bavorská
Bavorské princezny
Rakouské princezny
Toskánské vévodkyně
Narození v roce 1920
Narození 25. května
Narození v Bavorsku
Úmrtí v roce 2015
Úmrtí 5. července
Úmrtí v Salcburku
Ženy